Johannes Rösing ist der Name folgender Personen:

* Johannes Rösing (Politiker, 1793) (1793–1862), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johannes Rösing (Diplomat) (1833–1909), deutscher Rechtsanwalt, Redakteur und Diplomat
 Johannes Rösing (Politiker, 1866) (1866–1953), deutscher Jurist und Politiker